Herbert James „Burt” Munro ( Bert fiatalkorában; 1899. március 25. – 1978. január 6.) új-zélandi motorversenyző volt, aki arról híres, hogy megdöntötte az 1000 cm³ alatti világrekordot, Bonneville-ben, 1967. augusztus 26-án  Ez a rekord még mindig áll; Munro 68 éves volt, és egy 47 éves gépen ült, amikor megdöntötte utolsó rekordját. 

Invercargilli otthonában dolgozott, és 20 évet töltött az 1920-as indián motorkerékpár jelentős átalakításával, amelyet ugyanabban az évben vásárolt. Munro 1938-ban állította fel első új-zélandi sebességrekordját, később pedig további hetet. Elutazott versenyezni a Bonneville Salt Flats -ba, és megpróbált sebességi világrekordokat megdönteni. Tíz sóvidéki látogatása során három sebességrekordot állított fel, amelyek közül az egyik még mindig áll.

Erőfeszítései és sikerei az Anthony Hopkins főszereplésével készült A világ leggyorsabb indiánja (2005) mozifilm és egy korábbi, 1971-es Burt Munro: Offerings to the God of Speed című rövid dokumentumfilm alapja, mindkettőt Roger Donaldson rendezte.

Ifjúkora 
Munro 1899-ben született William Munro gazdálkodó és Lily Agnes Robinson gyermekeként Invercargillben .  Ikertestvére születésekor meghalt , Munro pedig egy farmon nőtt fel Edendale -ben, Invercargilltől keletre. Nagyapja Skócia északi részéből származott, és egy farmon telepedett le Invercargillben. 

Munro érdeklődése a sebesség iránt már korán elkezdődött, apja tiltása ellenére a család leggyorsabb lován lovagolt át a farmon. Az Invercargill kikötőjébe vezető vasúton történő utazások ritka izgalomforrást jelentettek, és az autók, motorkerékpárok és repülőgépek érkezése fokozta Burt vágyát, hogy csatlakozzon a farmján kívüli világhoz. Ahogy Munro családja elbizonytalanította a tanyasi életen kívüli törekvéseit, unalmassá vált számára a napi rutint. Az első világháború kitörésekor háborúba indult, amint elég idős lett, hogy világot lásson. 

Munro az első világháború végéig a családi gazdaságban maradt, amikor apja eladta a farmot. Abban az időben Munro az Otira alagút építésén dolgozott, amíg vissza nem hívták, hogy apjával dolgozzon egy újonnan vásárolt farmon.  Ezt követően profi gyorsasági versenyző lett, de a nagy gazdasági világválság kezdetén hazatért a családi farmra. Motoros eladóként és szerelőként talált munkát, motorkerékpárokkal versenyzett, és az új-zélandi motoros élet élére került, versenyzett az Oreti Beachen, majd az ausztráliai Melbourne-ben. 

A második világháború után Munro és felesége elváltak, majd feladta a munkát, hogy egy zárt garázsban lakjon.

Kihívások 

Munro Indian Scoutja egy korai modell volt, a 627. Scout, ami elhagyta az amerikai gyárat.  A motor eredeti végsebessége 55 mph (mérföld per óra) volt, (89km/h)  de ez Munrót nem elégítette ki, így 1926-ban hozzálátott, hogy módosítsa szeretett indiánját.

Munro két legnagyobb kihívása motorja módosítása során a pénzhiány és az, hogy teljes munkaidőben motoros eladóként dolgozott.  Gyakran éjszaka dolgozott a kerékpárjain (1936-os Velocette MSS -je is volt), majd reggel elment dolgozni, alvás nélkül. Szerény eszközei miatt gyakran saját maga készítette alkatrészeit és szerszámait ahelyett, hogy profi szerszámokkal dolgozott volna. Régi bádogba öntött alkatrészeket, saját készítésű csöveket, dugattyúkat, lendkereket és hasonlókat saját kezüleg gyártott; a mikrométere egy régi küllő volt. 

Az utolsó szakaszban az indián motorja 950 volt cc (gyárilag 600  cc volt), és háromláncos hajtásrendszer hajtotta. 

A "Munro Special", ahogy Munro a kerékpárját nevezte, most Neville Hayes tulajdonában van, Új-Zéland déli szigetén, és az E Hayes &amp; Sonsban, Invercargillben látható.  A Wellingtoni Te Papa Múzeumban található egy másik motorkerékpár is, amely állítólag az eredeti "Munro Special" volt.

Bonneville Salt Flats és Sebesség hét 
Az USA északnyugati Utah államában található Bonneville Salt Flats világszerte ismert sok mérföldnyi lapos, tömörített sójáról; tökéletes nagy sebességű gépek tesztelésére. A Speed Week alatt, általában augusztus közepén, vagy végén, a világ minden tájáról gyűlnek össze a járművek szerelmesei Bonneville-ben.

Munro tízszer utazott Bonneville-be, először "városnézés" céllal. Kilenc alkalommal, amikor Bonneville-ben versenyzett,  Munro három világrekordot állított fel: 1962-ben, 1966-ban és 1967-ben. Egyszer 200 mph (320km/h) felett is kvalifikálta magát, de ez nem hivatalos futás volt, és nem számították be.

Miután 1957-ben egy amerikai motoros magazinban elírták a nevét, Bert Munro megváltoztatta a nevét Burt-re.

Magánélet 
Munro és Florence Beryl Martyn 1927-ben házasodtak össze, és négy gyermekük született: June, Margaret, Gwen és John. 1947-ben elváltak. William Munro (?–1949) és Lily Agnes Munro (?–1967) fia, két testvére és egy nővére volt; Ernest William Munro (1898–1912), Florence Margaret Munro Preston (1905–1982) és Charles Douglas Munro (1915–1971).  Bátyjának 13 éves korában bekövetkezett véletlen halála nagy hatással volt az életére.

Az 1950-es évek vége óta anginában szenvedő Munro 1977-ben agyvérzést kapott, és kórházba került. Úgy találta, hogy a koordinációja megromlott. Csalódottan, de azt akarta, hogy motorjai Southlandben maradjanak, mindkét gépet eladta barátjának, Norman Hayesnek, az E. Hayes & Sons-ból.  Munro 1978. január 6-án, 78 évesen, természetes halállal halt meg. Invercargill keleti temetőjében van eltemetve szüleivel és testvérével.

Records 

 1962-ben 883-at állított fel cc osztály rekord  850-re fúrt motorral cc. 
 1966-ban 1000-et állított be cc osztály rekord  920-as motorjával cc. 
 1967-ben a motorját 950-re fúrták ki cc és 1000 alá állított cc osztály rekord  . A kvalifikációhoz egyirányú futást futott  -cel, a valaha volt leggyorsabb hivatalosan rögzített sebesség egy indiánon.  A nem hivatalos sebességrekord (hivatalosan időzített)  egy repülő mérföldre. 
 2006-ban bekerült az AMA Motorcycle Hall of Fame-be . 
 2014-ben, 36 évvel halála után posztumusz 1967-ben 296,2593 rekordot kapott. km/h (184,087 mph), miután fia, John észrevette az AMA számítási hibáját annak idején.

Játékfilm A világ leggyorsabb indiánja 
Burt Munróról egy 2005-ös film, A világ leggyorsabb indiánja volt a címe, amely Bonneville-i gyorsfutásaiból készült. Ez a film egy elszánt öregembert ábrázol, aki a sok nehézség ellenére Új-Zélandról az USA-ba utazik, hogy a Nagy Sóstótól nyugatra tesztelje motorkerékpárját. A felelősséget kizáró nyilatkozat így szól: "Bár ez a film történelmi eseményeken alapul, bizonyos karakterek neveit megváltoztatták, egyes főszereplők összetettek vagy kitaláltak, és számos eseményt kitaláltak."

2013-ban a Spirit of Munro nevű indián 
2013 márciusában az Indian Motorcycle bejelentette, hogy a Spirit of Munro névre keresztelt egyedi gyártású áramvonalas motort gyárt.  A motorkerékpár a Thunder Stroke 111 motor bemutatására készült, amelyet a 2014-es közúti modellek egyikében használnak majd. A társaság szerint a Spirit of Munro Scout tisztelgés Munronak az indian cserkésznél elért eredményei és a régi indiánok előtt.

Jegyzetek

Források 

 E Hayes and Sons: A világ leggyorsabb indiai kiállítása (eredeti motorkerékpárok), A világ leggyorsabb indiai legendája
    -n
    n, egy dokumentumfilm
 Motorcycle Hall of Fame életrajza és fotók
 Burt Munro Életrajz részletesebb életrajz és fotók
 "Hős!" cikk, a "Classic Bike" magazin jóvoltából a Granite State BMW Ridersnek
 Burt Munro  

1978-ban elhunyt személyek
1899-ben született személyek
Lapok ellenőrizetlen fordításokkal
Új-zélandiak